Az NHL-rájátszás (vagy Stanley-kupa-rájátszás) egy egyenes kieséses rendszerű mérkőzéssorozat, amely az észak-amerikai National Hockey League jégkorongbajnokság alapszakaszát követi. A nevét az NHL bajnoki címéért járó trófeáról kapta.

A rájátszásba a négy divízióból négy–négy csapat jut be, az alapszakaszbeli teljesítmények alapján. A rájátszást az NHL döntője, a Stanley-kupa-döntő zárja, amelyen a két főcsoport győztese vesz részt. A Stanley-kupa-döntő győztese lesz az NHL bajnoka.

Jelenlegi lebonyolítás

Az alapszakasz továbbjutói 
A 2013–2014-es szezonra a liga felosztását átalakították. A két–két főcsoport megmaradt, de a korábbi három–három divízió helyett két–két divíziót hoztak létre. A Nyugati főcsoportban a Csendes-óceáni és Központi divízió, a Keleti főcsoportban az Atlanti és a Világvárosi divíziók találhatók. Mindegyik divízióból az alapszakaszban több szerzett pont alapján a legjobb négy csapat, összesen 16 jut be a rájátszásba. Azonos pontszám esetén a következők szerint állapítják meg a sorrendet:
Több nyert mérkőzés a szétlövés utáni győzelmek száma nélkül.
Több szerzett pont az azonosan álló csapatok mérkőzésein. 
Ha két csapat áll holtversenyben és nem egyenlő az egymás ellen játszott, hazai mérkőzések száma, akkor az elsőként ott játszott mérkőzést veszik figyelembe, a maradék mérkőzést nem veszik figyelembe.
Ha kettőnél több csapat áll holtversenyben, a szerzett pontok és a lehetséges megszerezhető pontok aránya szerint állapítják meg a sorrendet.
Nagyobb gólkülönbség az alapszakaszban játszott összes mérkőzésen.

A rájátszás menete 
Mindegyik divízióban a négy–négy továbbjutó csapatot kiemelik az alapszakaszbeli eredményeik alapján. A rájátszás első fordulójában, a divízió-elődödntőben az 1.–4. és 2.–3. kiemeltek játszanak egymással. A két győztes a második fordulóba, a divízió-döntőbe jut. Az azonos főcsoportban lévő divíziódöntők győztesei játszanak a harmadik fordulóban, a főcsoportdöntőben. A főcsoportdöntők győztesei játsszák a Stanley-kupa-döntőt.

Mindegyik forduló négy nyert mérkőzésig tart, azaz egy párosítás legalább négy, de legfeljebb hét mérkőzésből állhat. Pályaelőnye van a magasabb kiemeléssel rendelkező csapatnak. Mindegyik párosítást 2–2–1–1–1 formulában játsszák, amely azt jelenti, hogy a pályaelőnnyel rendelkező csapat hazai pályáján játsszák az 1., 2., 5. és 7. mérkőzést, a másik csapat hazai pályáján játsszák a 3., 4. és 6. mérkőzést. Az egyes mérkőzéseken nincs döntetlen, ha a rendes játékidőben döntetlen az állás, akkor hosszabbítások következnek mindaddig, ameddig nincs győztes.

A döntő 

A döntőben is az egyik félnek négy mérkőzést kell megnyernie, azaz a döntő is legalább négy, de legfeljebb hét mérkőzésből állhat. Pályaelőnnyel rendelkezik az a csapat, amelynek az alapszakaszbeli teljesítménye (győzelem–vereség mutatója) jobb volt. A győztes elnyeri a Stanley-kupát.

Ágrajz 
Az NHL-rájátszásának ágrajza:

Jegyzetek

Források 

NHL